Вербковице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хрубешувский повят, Люблинское воеводство. Население — 10 200 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Аделина
 Алёйзув
 Добромежице
 Гоздув
 Хонятыче
 Хонятыче-Колёня
 Хонятычки
 Хостынне
 Хостынне-Колёня
 Конопне
 Которув
 Лотув
 Лыса-Гура
 Малице
 Пересоловице
 Подхорце
 Сахрынь
 Сахрынь-Колёня
 Стшижовец
 Теребинец
 Теребинь
 Теребинь-Колёня
 Турковице
 Вербковице
 Вилькув
 Вилькув-Колёня
 Вроновице
 Загайник

Прочие поселения 
 Адамувка
 Борманьце
 Бжезина
 Дармоха
 Добромежице-Колёня
 Домбрувка
 Гурны-Слёнск
 Хачиска
 Камень
 Карчунек
 Колёня-Гоздув
 Колёня-Малице
 Конопниско
 Кожухы
 Крынки
 Лещына
 Могила
 Папшица
 Пасека
 Подхорце-Колёня
 Подлясе
 Пуланки
 Теофилювка
 Выгон
 Выпалянка
 Зады
 Загробля

Соседние гмины 
 Гмина Хрубешув
 Гмина Мёнчин
 Гмина Мирче
 Гмина Тшещаны
 Гмина Тышовце

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Люблинского воеводства